Golia steht für:

 Vinny Golia (* 1946), ein Musiker
 (1226) Golia, ein nach Jacobus Golius benannter Asteroid
 Golia (Rebsorte), siehe Liste von Rebsorten
 Golia, ein orthodoxes Kloster in Iași, Rumänien